Rabbinowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rabbinowicz (1817–1869), russisch-jüdischer Schriftsteller 
 Saul Pinchas Rabbinowicz (1845–1910), jüdischer Gelehrter, Schriftsteller und hebräischer Übersetzer sowie Mitglied der Warschauer Chowewe Zion

Siehe auch:
 Rabinowitsch
 Rabinowitz